La Temporada 2004 de World Series V6 es la séptima edición de este campeonato y la última en la que la categoría es respaldada por Nissan.

Novedades en el campeonato 
 El número de kilómetros destinados a test privados fue limitado a 1000 km.
 Nueva sistema de puntuación, que queda como sigue: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
 Las penalizaciones de Stop and Go se sustituyen por Drive Through.

Calendario 
Tests

Temporada

Escuderías y pilotos participantes

Clasificaciones

Pilotos 

 Sistema de puntuación:

Escuderías

Referencias 
 Datos de la temporada en Speedsport Magazine

World Series by Renault
Deportes de motor en 2004